Braks ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrit Braks (1933–2017), niederländischer Politiker
 Tõnis Braks (1885–1966), estnischer Journalist, Dramatiker und Kinderbuchautor